Den Kombinerede flåde (联合舰队, Rengo Kantai) var den største oceangående dele af den Kejserlige japanske flåde, lignende den tyske Højsøflåde. Før 2. verdenskrig var den Kombinerede flåde ikke er en stående styrke, men en midlertidig opstart under en konflikt eller under større militære manøvrer fra forskellige enheder som normalt set under separate kommandoer i fredstid.

Befalende for den Kombinerede flåde 
Øverstbefalende

Stabschef

Eksterne links 
www.combinedfleet.com

Japans militær
Flåder